Il doppio del torneo di tennis Trani Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Daniele Giorgini che hanno battuto in finale Fabio Colangelo e Alessandro Motti 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Daniele Giorgini (Campioni)
 Fabio Colangelo /  Alessandro Motti (finale)

 Frederico Gil /  Júlio Silva (semifinali)
 Francesco Aldi /  Alessio Di Mauro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2007